

Persone 
 Chiarini – famiglia di origine italiana di tradizione circense
 Alberto Chiarini – pittore italiano
 Aldo Chiarini – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Angelo Chiarini – funzionario e politico italiano
 Daniele Chiarini – calciatore italiano
 Duccio Chiarini – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Egidio Chiarini – politico italiano
 Gaetano Chiarini – operaio e politico italiano
 Giovanni Chiarini – esploratore italiano
 Giuseppe Chiarini – critico letterario italiano
 Giuseppe Chiarini – fantino italiano
 Guglielmo Chiarini – ufficiale e aviatore italiano
 Julio Chiarini – ex calciatore argentino
 Luigi Chiarini – presbitero e orientalista italiano 
 Luigi Chiarini – regista e critico cinematografico italiano
 Mario Chiarini – ex giocatore e allenatore di baseball italiano
 Niccolò Chiarini, detto Caino – fantino italiano
 Paolo Chiarini – docente, traduttore e germanista italiano
 Paolo Chiarini – fumettista italiano
 Pietro Chiarini – compositore italiano
 Riccardo Chiarini – ciclista italiano
 Rina Chiarini – partigiana italiana
 Roberto Chiarini – docente italiano
 Stefano Chiarini – giornalista italiano
 Vittorio Chiarini – ex ciclista su strada italiano

Altro 
 10376 Chiarini – asteroide della fascia principale
 Palazzo Chiarini – edificio situato a Grosseto